Yeffer Duván Sánchez Quiñones (Guapi; 20 de febrero de 1997), es un futbolista colombiano. Juega como centrocampista y actualmente milita en el Atlético Bucaramanga de la Categoría Primera A colombiana.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway
 Ficha en Transfermarkt

Nacidos en Guapi
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Cortuluá
Futbolistas del Orsomarso Sportivo Clube
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Atlético Bucaramanga